Francheville – comune francese del dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Francheville – comune francese del dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Francheville – comune francese del dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Francheville – comune francese del dipartimento della Marna nella regione del Grand Est
 Francheville – comune francese del dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione del Grand Est
 Francheville – comune francese del dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
 Francheville – comune francese della metropoli di Lione della regione Alvernia-Rodano-Alpi

 La Francheville – comune francese del dipartimento delle Ardenne